Noord-zuidtunnel (Berlijn), ondergronds traject van de Berlijnse S-Bahn
Noord-Zuidverbinding (Antwerpen), ondergronds spoortraject tussen Antwerpen-Centraal en het noorden van de stad
Noord-Zuidverbinding (Brussel), een ondergronds spoor- en premetro-traject tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Zuid
Een deel van de Noord/Zuidlijn, een metrolijn in aanleg in Amsterdam